Lavranos ist der Familienname folgender Personen:

 Gerasimos Lavranos (1935–2015), griechischer Komponist
 John Jacob Lavranos (1926–2018), Botaniker